

Населені пункти та їхні частини
 Пшилесе — село в гміні Ольшанка Бжезького повіту Опольського воєводства
 Пшилесе — село в гміні Вієво Лещинського повіту Великопольського воєводства

 Пшилесе — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Пшилесе — частина міста Моґельниця в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Пшилесе — частина міста Сопот в Поморському воєводстві
 Пшилесе — частина села Красне-Лясоциці в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Пшилесе — частина села Бучина в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пшилесе — частина села Пташкова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пшилесе — частина села Божента в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Пшилесе — частина села Шкляна в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Пшилесе — частина села Ясіце в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшилесе — осада в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства

Примітки